НПС — аббревиатура, может означать следующие понятия:
 Национальный платежный совет НП — объединяет участников российской национальной платёжной системы.
 Национальная платёжная система — проект создания в РФ собственной национальной платёжной системы.
 НПС — переходный национальный совет Ливийской республики.
 Нефтеполимерные смолы — низкомолекулярные термопластичные полимеры, получаемые полимеризацией жидких продуктов пиролиза нефтепродуктов.
 Нижний пищеводный сфинктер.
 Нефтеперекачивающая станция.
 Новый политехнический словарь.
 Нелегальная Поставка Скорости

См. также 
 Net Promoter Score — индекс потребительской лояльности, соответствует доле пользователей готовых рекомендовать бренд друзьям.
 Nikon Professional Services — профессиональный сервис Nikon.
 Non-player character — неигровой, под управлением компьютера (а не человека), персонаж. Так зовут неигровых персонажей в различных MMORPG. Эти персонажи продают вещи, дают квесты и просто стоят для красоты.
НПС «Дружба»